Un bordel est un établissement offrant le service de prostituées.
 Bordel est une revue littéraire française fondée en 2003 et disparue en 2012.